Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Vengeur, parmi lesquels :
 le , un navire de ligne de  acquis par la Marine en 1765 ;
 le Vengeur du Peuple, un navire de ligne de 74 canons lancé en 1766 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1789 ;
 la , une goélette britannique de 8 canons capturée en 1799 et nommée Vengeur ;
 le Vengeur, un navire de ligne de 118 canons de classe Commerce de Marseille lancé en 1803 et renommé Impérial en 1805 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de classe Tempête lancé en 1878 ;
 le , un sous-marin de classe 1 500 tonnes lancé en 1928.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française